Purbolinggo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Purbalingga (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Purbolinggo, distrikt, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar